

Persone 
 * Corina Mary Brandolin - etoile e insegnante di danza 

 Annibale Brandolin – militare, patriota e politico italiano
 Giorgio Brandolin – politico italiano
 Girolamo Brandolin – politico italiano
 Marco Brandolin – calciatore italiano

Altro
 Palazzo Morosini Brandolin''' – palazzo di Venezia sito nel sestiere di San Polo

Pagine correlate
 Brandolino
 Brandolini